Регби в Дании является небольшим, но развивающимся видом спорта. Управлением регби занимается .

История 
Первые матчи по регби в Дании провели в 1931 году.  был основан в 1950 году, вступил в Скандинавский регбийный союз в 1974 году, стал членом IRB (ныне World Rugby) в 1988 году.

Среди скандинавских команд сборная Дании является второй по силе, уступая Швеции: до 1980 года датчане не побеждали шведов. В 1995 году датчане одержали одну из редких серьёзных побед над командой из регионов Уэльса. Тем не менее, в сборной нет профессионалов, а сама она не выходила ни разу в решающие стадии отборочного турнира Кубка мира.

Структура датского регби носит преимущественно любительский характер: в стране зарегистрировано около 3 тысяч игроков и более 30 клубов, которые не имеют профессионального статуса. В 1970-е годы уровень развития датского регби был неравномерным по всей стране: так, в 1973 году в матче между командами «Комет» и «Люндо» в Копенгагене был зафиксирован откровенно неприличный счёт 194:0.

В 2012 году в датском Оденсе прошёл один из этапов .

См. также 
 Спорт в Дании

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Датского регбийного союза
 Профиль на сайте World Rugby
 Denmark Rugby news
 Aktuelle resultater i forbundets øverste puljer
 Archives du Rugby: Danemark

Регби в Дании